Uruguay – Stato dell'America del Sud
 Uruguay – fiume dell'America del Sud
 Uruguay – la più antica imbarcazione dell'Armada Argentina
 Uruguay – stazione della metropolitana di Buenos Aires
 Uruguay – stazione della metropolitana di Milano